Le terme Tortue des Seychelles peut faire référence à :
 Pelusios seychellensis, espèce supposée de tortue, aujourd'hui éteinte et considérée comme sous-espèce de Pelusios castaneus
 Aldabrachelys gigantea, également appelée Tortue géante des Seychelles

Tortue (nom vernaculaire)
Nom de tortue ambigu
Testudinidae
Pelomedusidae